Яра — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Яра, Курт (род. 1950) — австрийский футболист и футбольный тренер.
 Яра, Ярослав (род. 1964) — чешский футбольный судья.

Топоним 
 Яра — река в России, левый приток Северной Двины.
 Яра — река в Литве